

Patronyme 
Pavlov (masculin ; ) ou Pavlova (féminin ; ), également Pavloff (transcription désuète), issu du prénom Paul (Pavel, Павел en russe), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Pavlov 
 Alex Pavlov (1983-), coureur cycliste professionnel sud-africain.
 .
 Arsen Pavlov (1983-2016), commandant russe.
 Dmitri Pavlov (1897-1941), général soviétique.
 Emil Pavlov (1992-), karatéka macédonien.
 Evgeniy Pavlov (1949-), photographe ukrainien.
 Franck Pavloff (1940-), romancier français.
 Igor Pavlov (1979-), athlète russe, spécialiste du saut à la perche.
 Igor Pavlov (19?-), programmeur russe, développeur de 7-Zip.
 Ivan Pavlov (1849-1936), médecin et physiologiste russe qui a travaillé sur les réflexes conditionnels.
 Ivan Nikolaïevitch Pavlov (1878-1951), graveur et peintre russe et soviétique.
 Ivan Pavlov (1922-1950), pilote soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
 Nikolaï Pavlov (1982- ), joueur de volley-ball ukrainien naturalisé russe.
 Oleg Pavlov (1970-2018), écrivain russe.
 Sergueï Pavlov (1955-), entraîneur de football russe.
 Valentin Pavlov (1937-2003), homme politique soviétique.
 Victor Pavlov (1940-2006), acteur russe de théâtre et de cinéma
 Yakov Pavlov (1917-1981), soldat soviétique.

Pavlova 
 Alla Pavlova (1952-), compositrice américaine d'origine ukrainienne.
 
 Caroline Pavlova (1807-1893), poétesse russe.
 Evgeniya Pavlova (1993-), biathlète russe.
 Nadejda Pavlova (1955-), danseuse et chorégraphe russe.
 Vera Pavlova (1963-), poétesse russe.

Toponymes

Mont Pavlof, un volcan de l'Alaska.

Pavlov, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Pavlov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Pavlov, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Pavlov, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Pavlov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Pavlov, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Pavlov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Pavlová, une commune slovaque du district de Nové Zámky, dans la région de Nitra.

Autres 
 Réflexe de Pavlov, réflexe conditionnel mis en évidence par Ivan Petrovitch Pavlov (voir en particulier le paragraphe sur le chien de Pavlov).
 Pavlov's Dog, groupe de rock progressif américain.
 La pavlova, dessert revendiqué par la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
 Indice de Torg et Pavlov

Voir aussi 

 
 
, 

Patronyme russe
Homonymie de localités en  Tchéquie